Луна Райвал (, ) — французская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Луна родилась 24 января 1997 года в Дижоне (Бургундия, Франция). Она изучала гостиничное дело, но заинтересовалась порноиндустрией и дебютировала в фильмах для взрослых в 2015 году, когда ей едва исполнилось 18 лет.

Участвовала в постановках французской студии Marc Dorcel Fantasies, для которой снялась в таких фильмах, как La Fleuriste, Obedient Wives и Ines Escort Deluxe.

Также работала с Hustler Video, Girlfriends Films, Kink.com, Brazzers, Evil Angel, Reality Kings и испанской Private, для которой снялась в Private Gold 203: Yoga Is the New Sexy, Anal Innocence 2, Hot Hitchhickers и Tattoo Fever.

Снялась более чем в 180 фильмах. Амплуа — «девушка по соседству».

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2015: French Bukkake
 2015: EquinoXe — John B. Root
 2016: La Petite Effrontée — Fabien Lafait (JTC Video)
 Justine 19 ans (Fred Coppula Prod)
 Sex Tape (France Interdite)
 La Fleuriste (LesCOmpères)
 La Nouvelle Stagiaire (JTC Video)
 2016: Ines Escorte de Luxe — Эрве Бодилис (Dorcel)
 Les Prédatrices (Овидия)
 2017: Outbreak of the Dead
 2017: La Petite Livreuse
 2017: La chasse est ouverte (Dorcel)
 2017: 20 ans, elles passent enfin leur bac (Dorcel)
 2018: À nous les petites randonneuses (Dorcel)
 2018: Russian Institute — L'Effrontée (Dorcel)
 2018: Françaises et Insatiables (Dorcel)
2019: Intrompable (Dorcel)
Планируется: Chibre et Dragon — Monsieur Poulpe и Jonathan Cohen

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Франции